Fiesta é um MMORPG grátis, publicado pela Ons On Soft na Coreia, comprado pela Outspark na América do Norte, bem como pela Gamigo na União Europeia. O Fiesta apresenta um estilo anime personagens renderizados em 3D, com limitadas opções de personalização. O nível máximo é 115.

Classes 

Atualmente o jogo tem 5 classes: Mago (Mage), Guerreiro (Fighter), Clérigo (Cleric), Arqueiro (Archer) e Trapaçeiro (Trickster). Os Magos são muito fortes a nível de (Danos Mágicos) e são muito fracos a nível de defesa, usam bastões ou varinhas. Os Guerreiros usam uma espada e um escudo ou um machado ou ainda uma espada grande que ocupa 2 mãos. São os mestres da defesa quando usam o escudo, quando usam machado ou a espada grande têm muita força. Os Clérigos tem um pouco de defesa a menos que os Guerreiros mas podem curar venenos e até outras coisas. Podem usar martelo e escudo ou cetro e escudo. Os Arqueiros como os Magos atacam ao longe, usam arcos ou bestas, têm muitos venenos. Os Trapaçeiros usam garras ou punhais para infligir os danos.

Dinheiro 

O Dinheiro no jogo vem em 4 maneiras: Cobre (Cooper), Prata (Silver), Ouro (Gold) e Pedras preciosas (Gem).

Player Versus Player (PVP) 

Existe áreas de PVP livres em cada 1 das cidades. Essas áreas de PVP têm um determinado nível. As áreas de PVP são: Free Battle Zone 1, Free Battle Zone 2 e Free Battle Zone 3.

Cidades 

As cidades do Fiesta Online são: Roumen, Elderine, Uruga e Adealia. No Fiesta Coreano a 4ª cidade é Bera.

Ligações externas 

Enciclopédia acerca do jogo
Site oficial do jogo

MMORPG
Jogos para Windows
Jogos eletrônicos desenvolvidos na Coreia do Sul